Trust é o primeira canção do sétimo álbum Cryptic Writings da banda americana de heavy metal Megadeth. Foi lançada em 8 de maio de 1997 com versões em inglês e espanhol.

Lista de faixas
"Trust" – 5:13
"A Secret Place" – 5:31
"Tornado of Souls" (ao vivo) – 5:55
"À Tout le Monde" (ao vivo) – 4:52

Canções gravadas por Megadeth
Singles de 1997
Canções indicadas ao Grammy Awards em 1997